Альфред Пото́цкий:
 Потоцкий, Альфред (1786—1862) — польский аристократ, гофмейстер, маршалок Галицкого сейма.
 Потоцкий, Альфред Юзеф (1817 или 1822—1889) — польский магнат из рода Потоцких, австро-венгерский государственный и политический деятель, маршал. 
 Потоцкий, Альфред Антоний (1886—1958) — польский аристократ.